Радек Штепанек — выигрывает первый в 2011 году турнир ATP и первый турнир в карьере серии ATP 500.

Прошлогодний чемпион — аргентинец Давид Налбандян — проиграл уже на старте.

Сеянные 
Все сеянные участники начинают турнир со второго круга.

  Гаэль Монфис (Финал)
  Марди Фиш (Отказ)
  Виктор Троицки (Четвертьфинал)
  Юрген Мельцер (Второй раунд, снятие с турнира)
  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)
  Янко Типсаревич (Четвертьфинал)
  Маркос Багдатис (Четвертьфинал)
  Давид Налбандян (Второй раунд)

<li>  Николай Давыденко (Третий раунд)
<li>  Микаэль Льодра (Второй раунд, снятие с турнира)
<li>  Джон Изнер (Полуфинал)
<li>  Томас Беллуччи (Третий раунд)
<li>  Кевин Андерсон (Третий раунд)
<li>  Ксавье Малисс (Второй раунд, снятие с турнира)
<li>  Дмитрий Турсунов (Третий раунд)
<li>  Яркко Ниеминен (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Legg Mason Tennis Classic 2011